Финал Кубка Либертадорес 2004 — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 2004, 45-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 23 июня и 1 июля 2004 года между колумбийским клубом «Онсе Кальдас» и аргентинской командой «Бока Хуниорс».

В первом финальном матче 23 июня на «Бомбонере» команды не смогли поразить ворота друг друга.

В ответном матче 1 июля на стадионе «Палогранде» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Первыми забили колумбийцы в самом начале встречи, отличился полузащитник Джон Виафара на 7-й минуте, а вскоре после перерыва аргентинцам удалось восстановить равновесие в матче, мяч забил Николас Бурдиссо.

В серии пенальти футболисты «Боки Хуниорс» не сумели ни разу поразить ворота колумбийского клуба. В качестве победителя «Онсе Кальдас» представлял КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 2004, где в серии пенальти уступил португальскому «Порту» со счётом 7:8 (основное и дополнительное время закончилось без забитых мячей).

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

2004
Кубок Либертадорес
Матчи ФК «Онсе Кальдас»
Матчи ФК «Бока Хуниорс»